Pessoas
Cyril Norman Hinshelwood
Cyrill Vladimirovich da Rússia

Topônimos
Cyril (Oklahoma)

Desambiguações de antropônimos
uk:Кирило (значення)